Charlotte Township peut désigner les townships suivants :

 Charlotte Township du comté de Livingston dans l'Illinois.
 Charlotte Township du comté de Bates dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships